Cilongok (Balapulang)
 Cilongok (Cilongok)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing